Pindling est un patronyme porté par plusieurs personnes, notamment :
 Sir Lynden Pindling (1930-2000),  Premier ministre des Bahamas (1973-1992) ;
 Dame Marguerite Pindling, née McKenzie (née en 1932), son épouse,  gouverneur général des Bahamas (2014-2019).